St. Arnold steht für:

 St. Arnold, Ortsteil von Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 St. Arnold (Breitungen), evangelische Pfarrkirche in der Gemeinde Südharz, Ortsteils Breitungen, Sachsen-Anhalt
 Klein St. Arnold (Arnoldsweiler), römisch-katholische Pfarrkirche in Düren, Ortsteils Arnoldsweiler, Nordrhein-Westfalen
 Groß St. Arnold (Arnoldsweiler), römisch-katholische Pfarrkirche in Düren, Ortsteils Arnoldsweiler, Nordrhein-Westfalen
 St. Lukas und St. Arnold (Körrig), Kirche in der Gemeinde Merzkirchen, Ortsteil Körrig, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Arnold von Arnoldsweiler († um 800), deutscher Musiker, Heiliger der römisch-katholischen Kirche